Una Ley de Amnistía es, en un ámbito general, una legislación que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un período y un territorio determinado y puede tratarse de cualquiera de las siguientes:

 Ley de Amnistía en España de 1977 ()
 Ley General de Amnistía ()
 Ley de Punto Final ()
 Ley de autoamnistía N.º 22.924 ()
 Ley de Amnistía en Chile de 1978 ()
 Ley de Amnistía en El Salvador de 1993 ()
 Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de 2016 ()
Ley de Amnistía en Venezuela de 2019 ()